Federal Office Building puede referirse a los siguientes edificios:
Marquette Building, de Chicago
Marquette Building, de Detroit